Кибаале:

 Кибаале — административный район Уганды.
 Кибаале (город) — столица одноимённого района Уганды.
 Национальный парк Кибале